Den här artikeln innehåller statistik över världsmästerskapet i fotboll 2006 som spelades i Tyskland mellan den 9 juni och den 9 juli 2006.

Målskyttar 

Lista över målskyttar under mästerskapet.

Arenor

Allmän lagstatistik

Disciplin 

  Totalt antal gula kort: 
  Totalt antal röda kort: 

2006
Statistik